Prescod ist der Name von

 Reece Prescod (* 1996), britischer Sportler
 Nzingha Prescod (* 1992), US-amerikanische Fechterin	
 Samuel Jackman Prescod (1806–1871), Journalist aus Barbados
 Jennifer Prescod May-Parker (* 1964), US-amerikanische Jusristin, stellvertretende Justizministerin
 Gail Prescod (* 1971), Sprinterin aus Sankt Vincent und den Grenadinen
 Chanda Prescod-Weinstein, Astronom und Kosmologe
 William Prescod Hinds (1795–1859), US-amerikanischer angelikanischer Kleriker